Miejscowości w USA:
 Niantic – jednostka osadnicza w stanie Connecticut, w hrabstwie New London
 Niantic – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Macon
Gminy w USA:
 Niantic (ang. Niantic Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Macon
Inne:
 Niantic Inc. – producent gier na urządzenia mobilne.